Questa vice raccoglie un approfondimento sulle gare della fase a eliminazione diretta della UEFA Champions League 1997-1998.

Tabellone

Quarti di finale

Andata

Ritorno

Semifinali

Andata

Ritorno

Finale

Voci correlate 
 Coppa Intercontinentale 1998
 Supercoppa UEFA 1998
 Coppa UEFA 1997-1998
 Coppa Intertoto 1998

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1997
Calcio nel 1998
Edizioni della UEFA Champions League